Świątki ist der Name folgender Orte: 
 Świątki (Woiwodschaft Ermland-Masuren), deutsch Heiligenthal, Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Świątki (Klonowa), Ort in der Woiwodschaft Łódź in Polen
 Świątki (Nowogródek Pomorski), deutsch Tempelhof, Ort im Powiat Myśliborski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Świątki (Szczecinek), deutsch Marienthron, Ortsteil der Stadt Szczecinek in der Woiwodschaft Westpommern in Polen